Kunwara Baap (dt. alleinstehender Vater) ist der Titel folgender Hindi-Filme:

 Kunwara Baap (1942) von Kishore Sahu
 Kunwara Baap (1974) von Mehmood